

Cinema 
Deviation – film diretto da José Ramón Larraz nel 1971.
Deviation – cortometraggio diretto da Jon Griggs nel 2006.
Deviation – cortometraggio diretto da Frank T. Ziede nel 2009.
Deviation – film diretto da J.K. Amalou nel 2012.

Musica 
Deviation – singolo dei Japan del 1979.
Deviation – album di Jayne County del 1995.
Deviation – album di Akiko Kiyama del 2012.
Deviation – album di Stelvio Cipriani del 2016, colonna sonora del film omonimo del 1971 diretto da José Ramón Larraz.

Pagine correlate 
Deviazione